Фили́стер () — презрительное название человека с узкими взглядами, преданного рутине; самодовольного мещанина, невежественного обывателя, отличающегося лицемерным, ханжеским поведением. Шопенгауэр определял филистера как человека без духовных, то есть интеллектуальных потребностей, как того, кто не имеет стремлений к познанию и пониманию, кто не получает эстетического наслаждения от искусства, и имеет лишь физические потребности.

Позитивное значение 
Фридрих Клуге, профессор Фрайбургского университета, в 1912 году посвятил слову «филистер» отдельное научное исследование. Слово активно употреблялось в бытовом языке с конца XVII века в Йене и имело исторически обусловленное значение. Слово «филистимлянин» по библейской традиции связывалось с понятием силача и великана Голиафа, сына Филистимской земли, то есть южной оконечности Ханаанских земель, в числе которых находилась Филистимская (Палестинская) земля. Клуге цитирует книгу 1672 года, где говорится: «Если мужчина высок, то его именуют филистером, то есть могучим, как дерево, грандиозным, как башня, — гигантским Голиафом». Этот архаический смысл слова — «могучий герой» — сохраняется и в дальнейшем.
Впоследствии филистерами стали звать воинов, несущих ночную вахту, а также мушкетёров, выходящих в город в ночной дозор. В конце XVII века филистерами именуют мушкетёров, сопровождавших надзирателя, следившего за благопристойностью студентов вне университетских стен.

Помимо этих двух значений слова немецкая энциклопедия Брокгауза указывает на то, что в южногерманских землях, а также в Прибалтике филистерами называют опытных или пожилых людей, принадлежавших к одному союзу, людей почтенных. Позитивный смысл слова в этом случае однозначен. В частности, в XIX веке слово «филистер» в положительном смысле употреблялось и в прибалтийском городе Дерпте, что подтверждают воспоминания воспитанников его университета. В своём письме от 7 мая 1826 года, адресованном дерптскому студенту А. Н. Вульфу, Пушкин пишет: «Я жду вас, любезный филистер, и надеюсь обнять в начале следующего месяца <…> Прощайте, любезный Алексей Николаевич, привезите же Языкова и с его стихами». Этот термин также был принят прибалтийскими студенческими корпорациями для обозначения своих старых выпускников. Обычно сокращенно — fil!. Филистеры — полноправные члены корпорации, которые провели в корпорации определенное количество семестров, успешно завершили учёбу и не планируют её возобновлять. Филистеры более не принимают активного участия в жизни конвента, но обычно заботятся об управлении имуществом корпорации и всячески поддерживают конвенцию, в том числе финансово. Во многих студенческих корпорациях филистеры объединяются в общества.

Слово «филистер» в его позитивном значении входило в активный лексикон Пушкина. В романе «Евгений Онегин» поэта Ленского характеризует строка: «Душой филистер геттингенский». Именно этот вариант стоит в первом издании главы 20 октября 1826 года, и в переиздании 1830 года.

Негативное значение 
{{Врезка
 | Выравнивание    = right
 | Ширина          = 200px
 | Содержание      = <…> старый мир принадлежит филистеру… Разумеется, филистер — господин мира только в том смысле, что филистерами, их обществом, кишит мир, подобно тому как труп кишит червями.
 |Подпись = Карл Маркс, 1843 год
}}

Считается, что слово «филистер» приобрело внебиблейский смысл в 1693 году, когда один из филистеров (мушкетёров) застрелил во время пьяной драки на улице города буйного студента. Йенский пастор Гётце на похоронах процитировал библейские слова Далилы: «Самсон! Филистимляне идут на тебя». Мушкетёр-филистер стал ассоциироваться в среде немецкого студенчества с образом человека хоть и сильного, но ограниченного, самодовольного, чуждого духу просвещения обывателя-конформиста — антипод человека просвещённого.

Публика есть собрание известного числа (по большей части очень ограниченного) образованных и самостоятельно мыслящих людей; толпа есть собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету, другими словами — из людей, которые
 
 Не могут сметь
 Своё суждение иметь.

Такие люди в Германии называются филистерами'', и пока на русском языке не приищется для них учтивого выражения, будем называть их этим именем.

Примечания

Литература 
 

Эстетика
Уничижительные обозначения людей
Антиинтеллектуализм